

Persone 
 Bent Løfqvist – ex calciatore danese, attaccante
 Gyrd Løfqvist – attore danese
 Martin Løfqvist Bernburg – ex calciatore danese, attaccante
 William Löfqvist – giocatore di golf danese